Kabinett Vähi steht für folgende Regierungen Estlands:
 Kabinett Vähi I (1992)
 Kabinett Vähi II (1995)
 Kabinett Vähi III (1995 bis 1997)